Хвольсон (; ) — фамилия. Известные носители:
 Хвольсон, Анна Борисовна (1868—1934) — русская детская писательница.
 Хвольсон, Даниил Авраамович (1819—1911) — русский востоковед (семитолог, гебраист), историк, лингвист, член-корреспондент Императорской академии наук.
 Хвольсон, Орест Данилович (1852—1934) — российский и советский учёный-физик и педагог, член-корреспондент Петербургской академии наук, сын Д. А. Хвольсона.

Другое 
 Хвольсон — крупный древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.